Геннадий Васильевич Швец: Швец, Геннадий Васильевич (1939—2000) — советский футболист.
 Швец, Геннадий Васильевич (1947—2011) — советский и российский спортивный журналист.